WUD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wudinna (Australia Meridionale) (Australia)
 wud – codice ISO 639-3 della lingua wudu